Lancashire Combination 1896–97 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af femten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Liverpool FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897